Osoby o tym nazwisku:
 Bjarne Angell – norweski tenisista, olimpijczyk
 Homer Daniel Angell – amerykański polityk
 Kenneth Angell – rzymskokatolicki biskup
 Lisa Angell – francuska piosenkarka
 Norman Angell – angielski dziennikarz, pisarz i polityk, noblista